Де́ймон Дэ́ррон Джо́нс (; род. 25 августа 1976, Галвестон, Техас, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. Три года провёл в Университете Хьюстона, выставил свою кандидатуру на драфт НБА 1997 года, но не был выбран. В 1998 году как свободный агент подписал контракт с «Нью-Джерси Нетс». За свою карьеру поиграл в десяти клубах НБА, лишь в «Майами Хит» был игроком стартовой пятёрки.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Деймон Джонс на сайте НБА
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Хьюстон Кугарз» (баскетбол)
Игроки «Айдахо Стэмпид»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Ванкувер Гриззлис»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Пиратас де Кебрадильяс»
Игроки «Рино Бигхорнс»
Выпускники Хьюстонского университета